Goldenes Kap steht für
 Gold Head, Südgeorgien
 Zlatni rt, Schutzgebiet in Istrien, Kroatien

Siehe auch:
 Goldenes Horn